Кирпичного Завода — посёлок в составе Ковровского района Владимирской области России.

История 
По некоторым сведениям исключен из учётных данных и включен в черту г. Ковров в 1986 г.

Население

Транспорт 
Железная дорога (платформа Ковров-2), автодороги местного значения.

Примечания 

Населённые пункты Ковровского района